Eddy Njock Liking plus connue sous le nom de Were Were Liking est une écrivaine, poétesse, chorégraphe et peintre camerounaise, née le  à Douala (Cameroun) et installée en Côte d'Ivoire. Elle est la fondatrice du groupe Ki Yi M'Bock, compagnie de théâtre basée à Abidjan. Figure importante du renouveau de l'esthétique du théâtre-rituel, elle a reçu en 2000 le Prix du Prince Claus et en 2005 le Prix Noma de publication en Afrique pour son livre La Mémoire amputée.

Biographie 
De son vrai nom Eddy Njock Liking, Were Were Liking Gnepo est née le  à Bondé au Cameroun dans une famille de musiciens. Elle a été élevée par ses grands-parents paternels dans un milieu traditionnel..

Férue de l'art en général, elle a un penchant pour le théâtre qui arrive à réunir en lui seul écriture, chant et danse. Auteure d'un recueil de poésie en 1977, elle s'installe en Côte d'Ivoire en 1978. Elle continue à écrire, des pièces de théâtre, des romans, des essais, des contes, etc. Elle effectue des recherches en traditions et esthétiques africaines à l'université d'Abidjan. En 1983, elle fonde avec Marie-José Hourantier, une autre metteur en scène avec laquelle elle a collaboré jusqu'en 1985, un groupe de création artistique, le Ki Yi M'Bock ou villa kiyi,  ; il s'agit d'un centre culturel permettant aux intéressés de s'exprimer en danses, comédie et musiques. Ce groupe travaille sur des créations artistiques et gèrent différents dispositifs culturels, galerie d'art, musée, théâtre, maison d'édition, restaurant, etc. Son « théâtre rituel », s'appuyant à la fois sur l’improvisation et les rites sacrés africains, en fait une pionnière de la création contemporaine sur le continent africain, et lui confère une notoriété internationale. Elle est aussi peintre. Elle a été de 1979 à 1985 Chercheur en Techniques pédagogiques traditionnelles à l’Université d’Abidjan (ILENA ) et est depuis 2001 La Fondatrice et Présidente de la Fondation Panafricaine Ki-Yi pour la formation de la jeu-nesse à la création et au développement par la culture.

Wèrè Wèrè Liking est membre de l'Académie des Sciences, des Arts, des Cultures d'Afrique et des Diasporas africaines (ASCAD).

Parcours 

 1978: Installation en côte d’ivoire
 1979 à 1985: Recherche en Techniques pédagogiques traditionnelles à l’Université d’Abidjan (ILENA )
 Depuis 1968: Peintre autodidacte
 1980- 1985: Travaux de recherches avec Marie-José Hourantier sur le concepte Théatre Rituel
 1985: Création du Village Ki-Yi
 Depuis 2001: Fondatrice et Présidente de la Fondation Panafricaine Ki-Yi
 2009: Organisation d’une Soirée festive présentant « Profession Femme »

Création

Village Ki-Yi 
Village culturel important en côte d’ivoire, le Village Ki-yi a été créé en 1985 par Werewere Liking et regorge d’artistes Ivoiriens talentueux dont les œuvres vont au delà de la côte d’ivoire.

Œuvres

Romans 
 Orphée-Dafric, 1981.

Romans témoignages 
 À la rencontre de…, 1980.
 Elle sera de jaspe et de corail ; Journal d'une Misovire, 1983.
 L'Amour-cent-vies, 1988.
 . Cette pièce lui a valu en , au salon du livre de Cape Town en Afrique du Sud, le prix Noma. Forcalquier, Les Prouesses, 2022.

Poésie 
 On ne raisonne pas avec le venin, 1977.

Théâtre 
 La Puissance de Um, 1979.
 La Queue du diable, 1979.
 Une nouvelle terre, 1980.
 Les mains veulent dire, 1980.
 La Rougeole arc en ciel, 1987.
 Singuè Mura - Considérant que la femme, 1990.
 Un Touareg s'est marié à une Pygmée, 1992.
 La veuve dilemme, 1994.
 L'Enfant Mbéné, 1997.
 Le Parler-Chanter - Parlare Cantando, 2003.

Contes 
 Liboy Li Nkundung, 1982.
 Contes d'initiations féminines, 1983.

Documentaire 
 Regard de fous, 1988 : film documentaire adapté de la pièce de théâtre Dieu Chose.

Distinctions 
 Officier de l'Ordre culturel ivoirien (1991)
 Chevalier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire (2000)
 Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres (France)
 Prix littéraire Noma (2005)
 Prix des cinq continents de la Francophonie
 Prix Fonlon-Nichols de l'Université de l'Alberta (1993)
 Prix du Prince Claus (Pays-Bas) (2000)

Vie privée 

Elle est mariée avec l'artiste ivoirien Pape Gnepo.

Annexes

Bibliographie 
 .

Références

Liens externes 

 Bio-bibliographie de Wewere Liking
 Fondation panafricaine Kiyi Mbock
 Laura Colombo, Des voix des aïeules à Sylvie Vartan : paroles et chants de femmes dans l’Afrique contemporaine dans La mémoire amputée de Werewere Liking, article de Africanistes (2010)
 Les Atouts panafricains de l'acteur du groupe Ki-Yi Mbock d'Abidjan (1996)

http://aflit.arts.uwa.edu.au/WerewereLiking.html

Naissance au Cameroun français
Romancière camerounaise
Poétesse camerounaise
Naissance en mai 1950
Naissance à Douala
Peintre camerounaise